Вещево:

 Вещево — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Вещево — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Вещево — посёлок при станции в Выборгском районе Ленинградской области.
 Вещево — железнодорожная станция в посёлке Вещево Выборгского района Ленинградской области.
 Вещево — аэродром при посёлке Вещево Выборгского района Ленинградской области.